God Games bezeichnet:
 allgemein ein Computerspielgenre, bei dem der Spieler mit umfassenden Fähigkeiten und Aufgaben ausgestattet ist und quasi göttliche Macht ausüben kann
 speziell die Göttersimulation, bei der der Spieler als Gott die Entwicklung eines Volkes voranbringen muss

GodGames ist die Abkürzung für:
 Gathering of Developers, Name eines US-amerikanischen Computerspiel-Publishers

Abkürzung